Женская Евролига 2021 — первый розыгрыш женской Евролиги по пляжному футболу. Турнир прошел в Назаре и Фигейра-да-Фош, Португалия.

Участвующие команды 
 
 
  (только в Суперфинале)— дебют
 
 
 
 
  — дебют

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Суперфинал, Фигейра-да-Фош (9-12 сентября)

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Примечания 

Кубки Европы по пляжному футболу
2021 год в спорте
Июнь 2021 года
Международные соревнования по футболу среди женщин